Село
 Піща
Контрольно-пропускний пункт
 Піща (пункт контролю)